Пусты́нский — русская и белорусская фамилия. Может также быть топонимом. Известные носители фамилии:

 Пустынский, Александр Дмитриевич (в монашестве Иннокентий; 1868—1937) —  епископ Православной Российской Церкви; русский духовный писатель.
 Пустынский, Фридрих Израилевич (1925—1996) — главный конструктор производственного объединения «Таллэкс», изобретатель, лауреат Государственной премии СССР.

Топоним 
 Пустынский Свято-Успенский монастырь — мужской монастырь Могилёвской и Мстиславской епархии Белорусского экзархата Русской православной церкви.
 
 Усть-Пустынский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения.

Примечания